Watauga désigne :

 Watauga, une ville située en Caroline du Nord
 Watauga, une ville située dans le Dakota du Sud
 Watauga, une ville située dans le Tennessee
 Watauga, une ville située dans le Texas
 La rivière Watauga